Die Liste der Spieler der Fußball-Oberliga Süd führt alle Fußballspieler auf, die mindestens einen Einsatz in der erstklassigen Fußball-Oberliga Süd während der Zeit ihres Bestehens (1945 bis 1963) absolviert haben. Aufgrund der Datenlage sind von einigen Spielern nur die Nachnamen bekannt, bei anderen ist die genaue Anzahl der Einsätze und Tore unsicher.

 Name: Nennt den Namen des Spielers. „(TW)“ hinter dem Namen eines Spieler bedeutet, dass der Spieler als Torhüter fungiert hat. Ein Stern (*) symbolisiert, dass der Spieler sowohl als Feldspieler als auch als Torhüter eingesetzt wurde.
 Geboren: Nennt das Geburtsdatum des Spielers.
 Gestorben: Nennt das Todesdatum des Spielers.
 Einsätze: Nennt die Zahl der Einsätze in der Oberliga Süd.
 Tore: Nennt die Zahl der erzielten Tore in der Oberliga Süd.
 Erstes Spiel: Nennt das Datum, an dem der Spieler sein erstes Spiel in der Oberliga Süd bestritt.
 Letztes Spiel: Nennt das Datum, an dem der Spieler sein letztes Spiel in der Oberliga Süd bestritt.
 Vereine: Nennt den/die Verein(e), bei dem der Spieler Einsätze in der Oberliga Süd absolviert hat.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Liste

Siehe auch 
 Liste der Spieler der Fußball-Oberliga Nord (1947–1963)
 Liste der Spieler der Fußball-Oberliga Südwest
 Liste der Spieler der Fußball-Oberliga West

Einzelnachweise

Literatur 
 Werner Skrentny (Hrsg.): Als Morlock noch den Mondschein traf. Die Geschichte der Oberliga Süd 1945–1963. Klartext, Essen 1993, ISBN 3-88474-055-5, S. 200–216.
 Hardy Grüne, Lorenz Knieriem: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 8: Spielerlexikon 1890–1963. AGON-Sportverlag, Kassel 2006, ISBN 3-89784-148-7.
 Christoph Bausenwein, Bernd Siegler, Harald Kaiser: Die Legende vom Club. Die Geschichte des 1. FC Nürnberg. Verlag Die Werkstatt. Göttingen 2012. ISBN 978-3-89533-907-3. S. 458–467.
 Ulrich Matheja: Schlappekicker und Himmelsstürmer. Die Geschichte von Eintracht Frankfurt. Verlag Die Werkstatt. Göttingen 2004. ISBN 3-89533-427-8. S. 323–389.
 Hardy Grüne: Mit dem Ring auf der Brust. Die Geschichte des VfB Stuttgart. Verlag Die Werkstatt. Göttingen 2007. ISBN 978-3-89533-593-8. S. 266–271.
 Hardy Grüne, Claus Melchior: Legenden in Weiß und Blau. 100 Jahre Fußballgeschichte eines Münchner Traditionsvereins. Verlag Die Werkstatt. Göttingen 1999. ISBN 3-89533-256-9. S. 341–353.

Weblinks 
 Das Archiv der Stuttgarter Kickers
 Chronik der SpVgg Greuther Fürth
 Ausführliche Chronik rund um Eintracht Frankfurt

Oberliga Sud
Fußball (Deutschland)